Дисциплината 400 м свободен стил при жените от Летните олимпийски игри 2012 се проведе на 29 юли в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Финал

Източници 

400 м свободен стил (жени)